Думитру Рошка (; , Селиште — , Клуж-Напока) — румынский философ, переводчик, педагог, профессор, доктор философии, член Румынской академии.

Биография 
Был переводчиком и редактором комментариев на румынском языке большинства трудов Гегеля.

Наиболее известным трудом Д. Рошки является книга «Existenţa tragică: încercare de sinteză filosofică» (Трагическая экзистенция: попытка философского синтеза), написанная под сильным влиянием Гегеля и  Кьеркегора, и ставшая его личным вкладом в теорию экзистенциализма.

Во франкоязычном научном мире известен благодаря своей докторской диссертации, которую в 1928 Д. Рошка защитил в Сорбонне, под названием «Influenţa lui Hegel asupra lui Taine» (Влияние Гегеля на Тэна), и переводу на французский язык работы Гегеля «Жизнь Иисуса».

Избранные труды 
 Istoria filosofiei (1964),
 Prelegeri de estetică (1966),
 Ştiinţa logicii (1966),
 Studii filosofice (1967),
 Însemnări despre Hegel (1967),
 Influenţa lui Hegel asupra lui Taine (1968),
 Existenţa tragică: încercare de sinteză filosofică (1968),
 Prelegeri de filosofie a istoriei (1969),
 Studii şi eseuri filosofice (1970),
 Oameni şi climate (1971).

Ссылки 
 FILOSOFUL DUMITRU D. ROŞCA

Философы Румынии
Философы XX века
Педагоги Румынии
Члены Румынской академии
Академики Румынии
Переводчики Румынии
Переводчики с французского языка
Доктора филологических наук
Умершие в Клуж-Напоке
Преподаватели Университета Бабеша — Бойяи